Die Geneva Open 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. Mai 2017 in Lyon stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Genf die Banque Eric Sturdza Geneva Open gespielt, die genau wie die Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Das Turnier wurde 2017 zum ersten Mal ausgetragen und ersetzte das Turnier in Nizza.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 482.060 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 540.310 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 19. und 20. Mai 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 133 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 128 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Lyon